Sophie Balazard (née le ) est une comédienne, metteur en scène et auteure française.

Ancienne élève de l’école de la rue Blanche (ENSATT 1987), Sophie Balazard a participé à une vingtaine de pièces, le plus souvent contemporaines, en tant que comédienne, metteur en scène ou auteur.

Le 27 avril 1990 à 18 heures 50, avec sa chatte Ninon, elle joue dans le premier Cinématou de Gérard Courant.

Notes et références

Liens externes 
 

Actrice française de théâtre
Actrice française du XXe siècle
Actrice française du XXIe siècle
Metteuse en scène française
Élève de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
Naissance en août 1963